związek przyczynowy (w prawie)
 przyczynowość (w logice, filozofii i fizyce)
 zasada przyczynowości